Ma Li (athlétisme)
Ma Li (football) (1969-), est une footballeuse chinoise.